

Patronymes 
Tsuruta est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Tomoya Tsuruta (1902-1988), écrivain japonais ;
 Yoshiyuki Tsuruta (1903-1986), nageur japonais ;
 Kinshi Tsuruta (1911-1995), musicienne japonaise ;
 Kōji Tsuruta (1924-1987), acteur japonais ;
 Tomomi Tsuruta (1951-2000), lutteur professionnel japonais connu sous le nom de ring de Jumbo Tsuruta ;
 Norio Tsuruta (1960-), réalisateur et scénariste japonais ;
 Kenji Tsuruta (1961-), mangaka japonais ;
 Michihiro Tsuruta (1968-), footballeur japonais.

Toponymes 
 Tsuruta, bourg situé dans la préfecture d'Aomori, au Japon

Astronomie 
 (10744) Tsuruta, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme japonais